Nivelles steht für folgende geographischen Objekte in Belgien:

 Nivelles, Stadt in der Provinz Wallonisch-Brabant
 Bezirk Nivelles, Arrondissement der Provinz Wallonisch-Brabant
 Kloster Nivelles, Kloster in Nivelles
 Nivelles-Baulers, Motorsport-Rennstrecke in Nivelles

Nivelles ist der Name folgender Personen:
 Gertrud von Nivelles (626–659), Äbtissin von Nivelles
 Gisela von Nivelles (860/865–907), Tochter von König Lothar II., Äbtissin von Nivelles und Fosses-la-Ville

Siehe auch:
 Nivelle